De Grand Prix-wegrace van Portugal 2006 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 15 oktober 2006 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Portugal
Sport in Cascais